Antonello Cresti – saggista e compositore italiano
 Carlo Cresti – architetto e storico dell'architettura
 Domenico Cresti – pittore italiano
 Marcello Cresti – fisico italiano
 Renzo Cresti – musicologo e critico musicale italiano